Coppa Italia di Serie A2 2020-2021 – torneo di calcio a 5 femminile
 Coppa Italia di Serie A2 2020-2021  – torneo di calcio a 5 maschile
 Coppa Italia di Serie A2 2020-2021 – torneo di pallavolo femminile

 Coppa Italia di Serie A2/A3 2020-2021 – torneo di pallavolo maschile